Sezon (2000/2001) był 98. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. W pierwszej rundzie 16 drużyn rywalizowało w dwóch grupach. 6 pierwszych zespołów z każdej grupy zakwalifikowało się do drugiej rudny, natomiast 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Dunaferr SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Péter Kabát, który w barwach klubu Vasas Danubius Hotels strzelił 24 gole.

1. runda

Grupa A

Grupa B

2. runda

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2001 na Węgrzech